Hrvatska
 Rogoznica, naselje u Šibensko-kninskoj županiji
 Lokva Rogoznica, prigradsko naselje Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Slovenija
 Rogoznica (Lenart, Slovenija), naselje u općini Lenart